Taras Bul'ba – novella storica composta da Nikolaj Vasil'evič Gogol'
 Taras Bulba – rapsodia sinfonica composta da Leoš Janáček
 Taras Bulba (Tarass Boulba) – film del 1936 diretto da Alexis Granowsky
 Taras Bulba (Тарас Бульба) – film del 2009 diretto da Vladimir Bortko
 Taras il magnifico (Taras Bulba) – film del 1962 diretto da J. Lee Thompson